Yosemite Valley (dolina Yosemite)
 Park Narodowy Yosemite